Rostok kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Roztoky (ort i Tjeckien, lat 50,16, long 14,40), Mellersta Böhmen, 
 Roztoky (ort i Tjeckien, lat 50,03, long 13,87), Mellersta Böhmen, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar